Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Fillmore (Fillmore County) :
 comté de Fillmore (Minnesota),
 comté de Fillmore (Nebraska).